Mezquita de Jarque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mezquita de Jarque (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Mezquita de Jarque (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar